Cronje bzw. Cronjé ist der Familienname folgender Personen:

 Ewie Cronje (1939–2020), südafrikanischer Cricketspieler
 Frans Cronje (* 1967), südafrikanischer Filmemacher und Cricketspieler
 Hansie Cronje (1969–2002), südafrikanischer Cricketspieler
 Jacques Cronjé (* 1982), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johan Cronje (* 1982), südafrikanischer Mittelstreckenläufer
 Nicolene Cronje (* 1983), südafrikanische Geherin
 Peter Cronjé (* 1949), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Piet Cronjé (1836–1911), General der Buren
 Ross Cronjé (* 1989), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler